Osoby o tym nazwisku:
 Wasilij Zołotariow − rosyjski kompozytor i pedagog
 Władimir Zołotariow − rosyjski piłkarz